Rampura może dotyczyć: 
 Rampura – miasto w północnych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Rampura – miasto w środkowo-północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej